Солотвино:

 Солотвино — посёлок городского типа Тячевского района Закарпатской области Украины.
 Солотвино — село, Клишковский сельский совет, Шосткинский район, Сумская область, Украина.